Кегель:
 Немецкое название города Кейла в Эстонии.
 Кегель —  рыцарская мыза в Эстляндской губернии Российской империи.
 Типографский кегль (от ) — размер типографского шрифта.

Фамилия 
 Кегель, Арнольд (1894—1981) — американский гинеколог.
 Кегель, Владимир Вильгельмович (1884—1941) — советский зоолог, создатель Ростовского зоопарка.
 Кегель, Херберт (Herbert Kegel; 1920—1990) — немецкий (восточногерманский) дирижёр.
 Кегель, Герхард (1907—1989) — советский разведчик, сотрудник МИД Германии в годы ВОВ.
 Кегель, Иоганн Карл Эренфрид (1784—1863) — немецкий агроном и исследователь Камчатки.
 Кегель, Оливер (род. 1961) — немецкий гребец-байдарочник, олимпийский чемпион.

См. также 
 Кегли